Jaskinia Lisia – jaskinia w Beskidzie Makowskim
 Jaskinia Lisia – jaskinia w Beskidzie Śląskim
 Jaskinia Lisia – jaskinia w Górach Towarnych Dużych na Wyżynie Częstochowskiej
 Jaskinia Lisia – jaskinia w wwozie Jamki w Ojcowskim Parku Narodowym
 Jaskinia Lisia – jaskinia na Wyżynie Śląskiej
 Jaskinia Lisia – jaskinia w Niecce Nidziańskiej
 Jaskinia Lisia – jaskinia w Sudetach